Olaias (pl. de Olaia, uma árvore da família das Fabaceae) pode-se referir a:
 Bairro das Olaias, um bairro na cidade de Lisboa
 Rotunda das Olaias, um arruamento no bairro do mesmo nome
 Estação Olaias, uma estação do metropolitano de Lisboa

Ver também 
 Olaia (desambiguação)

Desambiguação